Stilbia hybridata är en fjärilsart som beskrevs av Hübner 1822. Stilbia hybridata ingår i släktet Stilbia och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
hybridata